L'edizione 1949-50 della Segunda División fu il diciannovesimo campionato di calcio spagnolo di seconda divisione. Il campionato vide la partecipazione di 28 squadre. Il torneo fu diviso in 2 gruppi e le prime due di ogni gruppo si qualificarono per la fase finale che avrebbe promosso due squadre in Primera División. Le ultime di ogni gruppo retrocessero in Tercera División.

Gruppo I

Gruppo II

Fase finale

Playoff

Playout

Verdetti
 , ,  e  promosse in Primera División spagnola 1950-1951.
 , ,  e  retrocesse in Tercera División.

Note

Voci correlate 
Primera División spagnola 1949-1950
Coppa del Generalísimo 1949-1950

Collegamenti esterni
 

1949-1950